Taufik Adjengui (1960. május 27.–) tunéziai nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1994-ben lett az I. Liga asszisztense. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. A nemzeti játékvezetéstől 2005-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Tunéziai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2005-ben búcsúzott, betöltve a FIFA 45 éves korhatárát.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra  a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Kettő csoportmérkőzésen tevékenykedhetett segítő partbíróként. A partbírók szakmai tevékenységük során nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  2.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Afrika Kupa
Tunézia hat nagyvárosa adott otthont a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó rendezvénynek, ahol az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) Játékvezető Bizottsága három mérkőzésen alkalmazta segítő partbíróként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Ázsia Kupa
2004-ben Kína adott otthont, a Ázsia-kupa labdarúgó tornának, ahol nemzetközi tapasztalatait ezen a nemzetközi találkozón három alkalommal mutathatta meg, így segítve a működő játékvezető szakmai munkáját. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Konföderációs kupa
Németország adott otthont a 7., a 2005-ös konföderációs kupa rendezvényének, ahol a FIFA JB első számú partbíróként szolgálta a labdarúgást.

2005-ös konföderációs kupa

Források 
 

Tunéziai labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
Élő személyek